Дьюи Фрэнклин «Фрэнк» Тригг III (; ) — американский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в период 1997—2011 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Pride, Strikeforce, Shooto, World Victory Road и др. Дважды был претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Биография 
Фрэнк Тригг родился 7 мая 1972 года в Кендалле, Нью-Йорк.

Во время учёбы в местной старшей школе Kendall Central School District занимался борьбой. Продолжил спортивную карьеру в Оклахомском университете, состоял в местной борцовской команде, неоднократно принимал участие в различных студенческих соревнованиях, в частности боролся в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта.

В 1995 году начал изучать дзюдо, проходил подготовку под руководством Патрика Барриса, участника двух летних Олимпийских игр — впоследствии получил от него чёрный пояс в этой дисциплине. Также практиковал бразильское джиу-джитсу, получив пурпурный пояс.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в октябре 1997 года, на турнире Unified Shoot Wrestling Federation провёл три боя за один вечер и во всех одержал победу.

Начиная с 1998 года выступал на различных турнирах в Японии, в том числе отметился победами в достаточно крупных организациях Shooto и Pride Fighting Championships.

В декабре 2000 года техническим нокаутом во втором раунде проиграл японцу Хаято Сакураи, потерпев тем самым первое поражение в профессиональной карьере.

В 2001—2002 годах дрался в американской лиге World Fighting Alliance, выиграл здесь три поединка, в частности в бою с Деннисом Холлманом завоевал титул чемпиона в зачёте полусредней весовой категории.

Имея в послужном списке десять побед и только одно поражение, Тригг привлёк к себе внимание крупнейшей американской организации Ultimate Fighting Championship и в ноябре 2003 года сразу же удостоился права оспорить титул чемпиона в полусреднем весе, который на тот момент принадлежал Мэтту Хьюзу. Тем не менее, забрать чемпионский пояс ему не удалось, уже в первом раунде Хьюз применил удушающий приём сзади и принудил Тригга к сдаче.

Выиграв два рейтинговых поединка в UFC, в апреле 2005 года Тригг вновь получил шанс встретиться в чемпионском бою с Мэттом Хьюзом. Однако Хьюз вновь был сильнее, завершил поединок досрочно удушающим приёмом. Впоследствии этот бой был включён в Зал славы UFC.

В августе 2005 года Фрэнк Тригг вышел в клетку против будущего чемпиона Жоржа Сен-Пьера и так же уступил сдачей в первом раунде.

Покинув UFC, Тригг с переменным успехом выступал в различных менее престижных промоушенах. Стал чемпионом Icon Sport в среднем весе, выиграв техническим нокаутом у Джейсона Миллера, но вскоре лишился титула, проиграв нокаутом Робби Лоулеру. Также на турнире Rumble on the Rock проиграл сдачей Карлосу Кондиту. Снова выступил в Pride, выиграв по очкам у японского ветерана Кадзуо Мисаки.

В сентябре 2008 года на турнире World Victory Road в Японии выиграл единогласным решением судей у титулованного японского дзюдоиста Макото Такимото.

В октябре 2008 года отметился победой на турнире Strikeforce, выиграв единогласным решением у соотечественника Фаланико Витале.

Находясь на серии из четырёх побед, в 2009 году ненадолго вернулся в UFC, где потерпел поражения нокаутами от Джоша Косчека и Мэтта Серры.

Оставался действующим профессиональным бойцом ММА вплоть до 2011 года. Завершил спортивную карьеру после поражения раздельным решением от Джима Уоллхеда.

Впоследствии проявил себя как реслер, телекомментатор, рефери, эксперт в области смешанных единоборств. Снялся в эпизодической роли в ситкоме «Король Квинса». Имеет четверых детей.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 21-9
| Джим Уоллхед
| Раздельное решение
| BAMMA 7: Trigg vs. Wallhead
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Бирмингем, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 21-8
| Джон Филлипс
| TKO (удары руками)
| BAMMA 6: Watson vs. Rua
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:41
| Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 20-8
| Рой Ниман
| TKO (удары руками)
| Israel FC: Genesis
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:36
| Тель-Авив, Израиль
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-8
| Мэтт Серра
| KO (удары руками)
| UFC 109
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:23
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-7
| Джош Косчек
| TKO (удары руками)
| UFC 103
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:25
| Даллас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 19-6
| Дэнни Бабкок
| Единогласное решение
| XCF: Rumble in Racetown 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Дейтона-Бич, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-6
| Фаланико Витале
| Единогласное решение)
| Strikeforce: Payback
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Брумфилд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-6
| Макото Такимото
| Единогласное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 16-6
| Эдвин Деуис
| Сдача (кимура)
| HDNet Fights: Reckless Abandon
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:40
| Даллас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-6
| Робби Лоулер
| KO (удары руками)
| Icon Sport: Epic
| 
| align=center| 4
| align=center| 1:40
| Гонолулу, США
| Лишился титула Icon Sport в среднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 15-5
| Кадзуо Мисаки
| Единогласное решение
| Pride 33
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-5
| Джейсон Миллер
| TKO (соккер-кики)
| Icon Sport — Mayhem vs. Trigg
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:53
| Гонолулу, США
| Выиграл титул чемпиона Icon Sport в среднем весе.
|-
| Поражение
| align=center| 13-5
| Карлос Кондит
| Сдача (треугольник)
| Rumble on the Rock 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:22
| Гонолулу, США
| Второй этап турнира ROTR в полусреднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 13-4
| Рональд Джун
| Единогласное решение
| Rumble on the Rock 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонолулу, США
| Стартовый этап турнира ROTR в полусреднем весе.
|-
| Поражение
| align=center| 12-4
| Жорж Сен-Пьер
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 54
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:09
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-3
| Мэтт Хьюз
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 52
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:05
| Лас-Вегас, США
| Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Бой включен в Зал славы UFC.
|-
| Победа
| align=center| 12-2
| Ренату Вериссиму
| TKO (удары локтями)
| UFC 50
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:11
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-2
| Деннис Холлман
| TKO (удары руками)
| UFC 48
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:15
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-2
| Мэтт Хьюз
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 45
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:54
| Анкасвилл, США
| Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Деннис Холлман
| TKO (удары руками)
| WFA 3: Level 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:50
| Лас-Вегас, США
| Выиграл титул чемпиона WFA в полусреднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Джейсон Медина
| Сдача (удары локтями)
| WFA 2: Level 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:43
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Лаверн Кларк
| Сдача (удары руками)
| World Fighting Alliance 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:15
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 7-1
| Хаято Сакураи
| TKO (удары коленями)
| Shooto: R.E.A.D. Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:25
| Тиба, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Рэй Купер
| Сдача (удушение предплечьем)
| WEF: New Blood Conflict
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:05
| N/A
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Фабиану Иа
| TKO (удары руками)
| Pride 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Жан Жак Машаду
| TKO (остановлен секундантом)
| Vale Tudo Japan 1998
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:20
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Марселу Агияр
| TKO (удары руками)
| Shooto: Las Grandes Viajes 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:08
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Дэн Гилберт
| Сдача (удушение предплечьем)
| Unified Shoot Wrestling Federation 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:45
| Техас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Хавьер Бентелло
| Сдача (удушение сзади)
| Unified Shoot Wrestling Federation 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:35
| Техас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Али Элиас
| KO (удар коленом)
| Unified Shoot Wrestling Federation 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:36
| Техас, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Выпускники Оклахомского университета